Алиев, Рафик:
 Алиев, Рафик Азиз оглы (род. 1942) — советский и азербайджанский учёный в области химии.
 Алиев, Рафик Гаджибаба оглы (1949—2020) — советский и азербайджанский актёр, театральный режиссер.
 Алиев, Рафик Шаги-Акзамович (Олег Арин, Алекс Бэттлер; род. 1946) — советско-канадский учёный.